Eem (oude Latijnse naam: Hemus), een rivier in het noorden van de Nederlandse provincie Utrecht
 Roeivereniging Hemus, een roeivereniging uit de Nederlandse plaats Amersfoort
 Hemus Air, een voormalige Bulgaarse luchtvaartmaatschappij
 Hemus (geslacht), een geslacht uit de familie van spinkrabben
 Hemus (Mora), een voormalig dorp in Zweden, tegenwoordig een wijk van Mora